Александра Родионова:
 Родионова, Александра Васильевна (род. 1984) — российская спортсменка (санный спорт).
 Родионова, Александра Владиславовна (Славина) (1886—1954) — российская и советская актриса театра.